Виноку́ров — русская фамилия; имеет женскую форму .

Винокуров 
 
 
 Винокуров, Аркадий Михайлович (1948—2021) — украинский скрипач и дирижёр.
 Винокуров, Борис Алексеевич (1915—1940) — Герой Советского Союза.
 Винокуров, Борис Константинович (1907—1994) — советский график.
 Винокуров, Валерий Изидорович (род. 1939) — советский, российский спортивный журналист и писатель.
 
 Винокуров, Виталий Александрович (1931—1989) — советский учёный, специалист в области сварочных напряжений, деформаций и прочности сварных конструкций.
 
 Винокуров, Вячеслав Петрович (1913—1942) — Герой Советского Союза.
 Винокуров, Давид Наумович (1926—?) — советский график.
 Винокуров, Денис Вячеславович (1972—2000) — советский и российский хоккеист.
 
 Винокуров, Иван Николаевич (1893—1935) — советский государственный деятель.
 Винокуров, Исидор Григорьевич (1907—1990) — прозаик и редактор.
 Винокуров, Илья Егорович (1896—1957) — советский партийный и государственный деятель.
 Винокуров, Лев Пинхусович (1903—1992) — советский учёный в области строительной механики.
 Винокуров, Максим Ильич (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Винокуров, Николай Александрович (род. 1952) — доктор физико-математических наук.
 Винокуров, Олег Валерьевич (род. 1966) — российский спортивный журналист.
 Винокуров, Самсон Артемьевич (1900—1985) — передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Винокуров, Сергей Гаврилович (1915—1956) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Винокуров, Степан Маркович (1883—1969) — полевод, Герой Социалистического Труда.
 
 Винокуров, Эдуард Теодорович (первоначально Малиновский; 1942—2010) — советский фехтовальщик, саблист.



См. также 
 Винокур

Примечания